Jeßnitz può riferirsi a diverse località:

Jeßnitz, frazione del comune di Raguhn-Jeßnitz, nel land della Sassonia-Anhalt
Jeßnitz, frazione del comune di Kubschütz, nel land della Sassonia
Jeßnitz, frazione del comune di Puschwitz, nel land della Sassonia